Panasonic:
 Panasonic Corporation — крупная японская машиностроительная корпорация, один из крупнейших в мире производителей бытовой техники и электронных товаров.
 Panasonic (торговая марка) — популярная марка бытовой электроники, выпускаемой японской компанией Panasonic Corporation.
 Panasonic — прежнее (до 1999) название финской экспериментальной электронной группы Pan Sonic.